Der VW Eos (Typ 1F) ist ein Modell der Marke Volkswagen und das erste Coupé-Cabriolet mit Metall-Faltdach und integriertem Glas-/Schiebe-Ausstelldach. Es wurde von Frühjahr 2006 bis Mitte 2015 im portugiesischen Palmela hergestellt.

Geschichte 

Es wurde als Studie Concept C auf der Genfer Auto-Salon 2004 gezeigt und am 12. September 2005 ebenfalls auf der IAA offiziell vorgestellt. Die aus Qualitätsgründen mehrfach verschobene Markteinführung war am 19. Mai 2006.

Der Eos wurde zusammen mit dem VW Scirocco, VW Sharan und Seat Alhambra bei der Tochtergesellschaft VW Autoeuropa – Automóveis Lda. (GmbH) in Palmela (Portugal) gefertigt.

Der Eos basiert auf dem Fahrwerk der Plattform PQ46 des VW Passat B6. Der Radstand entspricht dem der Golf V-Plattform PQ35. Die Karosserie wurde nicht von einem geschlossenen Limousinen-Modell abgeleitet, sondern ist eine eigenständige Neuentwicklung. Seit Einführung des Golf VI gibt es neue Außenspiegel im Design des Golf VI. Das elektrische, fünfteilige CSC (Coupé-, Schiebe- und Cabrio)-Stahlklappdach des Eos wurde von der Webasto-Tochter Oasys (Open Air Systems GmbH) entwickelt. Das Verdeck, serienmäßig mit integriertem elektrischen Glas-Schiebe-/Ausstelldach, schließt sich innerhalb von 25 Sekunden über den vier Sitzplätzen. Optional wurde ein Windschott angeboten, wodurch im eingebauten Zustand die hinteren Sitzplätze jedoch nur als Ablage genutzt werden können.

Der Zugang zum Fond wird durch die Easy-Entry-Funktion erleichtert, mit der sich bei umgeklappter Lehne die Vordersitze nach vorne bewegen lassen und beim Zurückklappen wieder in die alte Position zurückfahren. Der Kofferraum fasst 205 l (Dach offen) / 380 l (Dach geschlossen); die Kofferraumklappe besteht aus einem glasfaserverstärktem Kunststoff und wird auf den letzten Millimetern elektrisch ins Schloss gezogen.

Modellpflege 
Am 7. Oktober 2010 stellte VW den überarbeiteten Eos vor und veröffentlichte Pressebilder.

Die Front wurde an das neue Einheitsgesicht gemäß dem Golf VI angepasst und die neu gestalteten Heckleuchten wurden begradigt. Der Innenraum wurde kaum verändert.

Die Einführung des überarbeiteten Eos erfolgte im Januar 2011. Der 3,6 Liter große Sechszylinder-Motor war nun nicht mehr erhältlich.

Im Mai 2015 wurde die Produktion des Eos eingestellt, einen unmittelbaren Nachfolger wird es im Zuge von Einsparmaßnahmen des Konzerns nicht geben.

Technische Daten 
Für den Eos sind vier Otto- und ein Dieselmotor lieferbar. Das Einstiegsmodell 1.6 FSI wurde im Oktober 2007 durch den leistungs- und vor allem drehmomentstärkeren sowie verbrauchsärmeren 1.4 TSI ersetzt. Der 2.0 TDI mit Pumpe-Düse-System wurde im Mai 2008 von seinem Common Rail-Pendant abgelöst, während ein Jahr später der 3.2L-V6 dem moderneren 3.6L-V6 FSI wich, da er die EU5-Norm erfüllt.

Mit Ausnahme der Sechszylinder-Ausführung werden alle Motoren serienmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgestattet. Serienmäßig für den Sechszylinder sowie optional für den 2.0 TSI und 2.0 TDI ist das Sechsgang-Direktschaltgetriebe (DSG) erhältlich.

Produktionszahlen

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2016 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 66.267 VW Eos neu zugelassen worden. Mit 14.005 Einheiten war 2007 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungen Bestand in Deutschland, Stand 1. Januar 2022 

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Einzelnachweise

Weblinks 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Cabriolet
Eos
Coupé-Cabriolet
Coupé